B 218 bezeichnet:
 die Bundesstraße 218 in Deutschland
 die Langenloiser Straße in Österreich

Abkürzung